Филип Но́вак (): Новак, Филип (род. 1982) — чешский хоккеист.
 Новак, Филип (род. 1990) — чешский футболист.